Brachvogel bezeichnet:

 die Vogelgattung Numenius, siehe Brachvögel
 die Vogelart Numenius arquata, siehe Großer Brachvogel

Brachvogel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Emil Brachvogel (1824–1878), deutscher Schriftsteller
 Carry Brachvogel (1864–1942), deutsche Schriftstellerin
 Heinz-Udo Brachvogel (1889–1934), deutscher Filmjournalist
 Udo Brachvogel (1835–1913), deutsch-amerikanischer Schriftsteller und Journalist

Brachvogel ist der Name einer Gaststätte in Berlin-Kreuzberg am Carl-Herz-Ufer, abgebrannt in der Nacht vom 23. zum 24. März 2021